Friendswood (Indiana)
 Friendswood (Teksas)

Zobacz też